Braxton může být:
 místopis
 Braxton (Mississippi) – vesnice v Mississippi
 Braxton County – okres v Západní Virginii
 příjmení
 Anthony Braxton (* 1945) – americký hudebník
 Toni Braxton (* 1967) – americká herečka a zpěvačka
 podobné
 Broxton